Britta Thomsen (ur. 1954) – duńska polityk i filolog
 Christian Thomsen (1860-1921) – duński rzeźbiarz 
 Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) – duński archeolog
 Claus Thomsen (ur. 1970) – duński piłkarz 
 Gunnar Thomsen (ur. 1975) – farerski basista 
 Hasse Thomsén (1942-2004) – szwedzki bokser
 Martinus Thomsen (1890 -1981) – prorok
 Vilhelm Thomsen (1842-1927) – językoznawca duński

 (2064) Thomsen – planetoida 
 Choroba Thomsena – choroba